Colegio de Santo Tomás o Convento de Santo Tomás puede hacer referencia a:

 Colegio de Santo Tomás de Alcalá de Henares, España.
 Colegio de Santo Tomás de Madrid, España.
 Colegio de Santo Tomás de Manila, Filipinas.
 Colegio de Santo Tomás de Sevilla, España.
 Convento de Santo Tomás de Ávila, España.